John Mallett – ex rugbista britannico
Nick Mallett – ex rugbista sudafricano, di origine britannica
Ronald Mallett – fisico statunitense
Ryan Mallett  – Quarterback statunitense

Pagine correlate
Mallet